Піпер — прізвище германського походження.

 Джозеф Піпер — німецький католицький філософ-неотоміст.
 Карл Піпер — шведський державний діяч, учасник Полтавської битви.
 Францішек Піпер — польський історик, дослідник Голокосту.
 Піпер Леонід Орестович — радянський історик.
 Піпер — шведський дворянський рід.
Німецькі прізвища